Peprilus är ett släkte av fiskar. Peprilus ingår i familjen Stromateidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Peprilus